Péronne (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Péronne (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia